Bernhöft ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Bernhöft (1880–1964), deutsche Pädagogin und gilt als die erste Studentin der Universität Rostock
 Franz Bernhöft (1852–1933), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Rostock
 Helmut Bernhöft (1931–2004), deutscher Stellmacher und MdV